Het seizoen 1979/80 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 1 september 1979 en eindigde op 18 mei 1980. 

RUS Tournaisienne won in Vierde Klasse A, FC Testelt won in Vierde Klasse B, Eendracht Gerhees Oostham won in Vierde Klasse C en Wallonia Association Namur won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KHO Merchtem (rechtstreeks uit 3A)
 KSV Sottegem (rechtstreeks uit 3A)
 SK Bree (rechtstreeks uit 3B)
 US Ferrières (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KSV Bornem
 Merksplas SK

Brabant
 KAC Betekom
 Voorwaarts Tienen

Limburg
 Sporting Alken

Oost-Vlaanderen
 KSK Geraardsbergen

West-Vlaanderen
 Eendracht Wervik

Henegouwen
 R. Excelsior Mouscron

Luik
 RFC Malmundaria 1904
 RCS Verviétois

Luxemburg
 FC Saint-Hubert

Namen
 Arquet FC

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RUS Tournaisienne (kampioen 4A)
 FC Testelt (kampioen 4B)
 Eendracht Gerhees Oostham (kampioen 4C)
 Wallonia Association Namur (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KSV Sottegem (rechtstreeks uit 4A)
 K. White Star Lauwe (rechtstreeks uit 4A)
 FC Sint-Martens-Latem (rechtstreeks uit 4A)
 KSK Halle (rechtstreeks uit 4B)
 Puurs Excelsior FC (rechtstreeks uit 4B)
 R. SCUP Jette (rechtstreeks uit 4B)
 Vlijtingen VV (rechtstreeks uit 4C)
 KAC Olen (rechtstreeks uit 4C)
 K. Merksem SC (rechtstreeks uit 4C)
 UBS Auvelais (rechtstreeks uit 4D)
 Arquet FC (rechtstreeks uit 4D)
 FC Saint-Hubert (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie kans maakte op promotie in geval van een vrijgekomen plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4